The Age of Hell — шостий студійний альбом американського метал-гурту Chimaira, випущений 16 серпня 2011 року.

Список композицій

Джерела 
 The Age of Hell  allmusic
 The Age of Hell  last.fm

Альбоми Chimaira
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми